Chao kan som auktorsförkortning betyda:

 Chung-Ling Chao
 Hsiu-fu Chao
 Labbish Ning Chao
 Chi Son Chao
 Ren-Fang Chao

Robotskapade auktorsförkortningar